Oberhausen kan syfta på:

 Oberhausen-manifestet – ett manifest antaget av 26 unga tyska regissörer, författare och filmskapare 1962

Geografi

Tyskland
 Oberhausen – en kretsfri stad i Ruhrområdet 
 Oberhausen (Bad Bergzabern) – en kommun i Landkreis Südliche Weinstraße i Rheinland-Pfalz
 Oberhausen, Neuburg-Schrobenhausen – en kommun i Landkreis Neuburg-Schrobenhausen i Bayern
 Oberhausen, Weilheim-Schongau – en kommun i Landkreis Weilheim-Schongau i Bayern
 Oberhausen an der Appel – en kommun i Donnersbergkreis i Rheinland-Pfalz
 Oberhausen an der Nahe – en kommun i Landkreis Bad Kreuznach i Rheinland-Pfalz
 Oberhausen bei Kirn – en kommun i Landkreis Bad Kreuznach i Rheinland-Pfalz
 Oberhausen-Rheinhausen – en kommun i Baden-Württemberg

Österrike
  Oberhausen (Österrike) – ett samhälle i Groß-Enzersdorf i Österrike